Вальдерредибле ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 298,2 км². Население — 1098 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valderredible
 Foro sobre Valderredible
 Web sobre Villanueva
 Web sobre Loma Somera
 Web no oficial de Valderredible
 La Web de Cubillo de Ebro
 «Las Iglesias Rupestres en Valderredible»

Муниципалитеты Кантабрии